Хуго Зюхтинг (; 8 октября 1874, Бозау — 27 декабря 1916, Люттов-Фаллун) — немецкий шахматист.

Биография 
Родился в деревне Баккраде. Учился в сельскохозяйственном колледже в Ойтине. После женитьбы на фрл. Хофгут жил в её доме в Фаллуне (на западе Мекленбурга).

Умер от хронического сердечно-сосудистого заболевания, осложненного пневмонией.

Состоял в шахматных клубах "Kieler" и "Altonaer". Победил в побочном турнире 8-го конгресса Германского шахматного союза (получил звание мастера).

В дальнейшем принимал участие ещё в четырёх главных турнирах конгрессов Германского шахматного союза, а также ряде крупных международных турниров.

Был почетным членом нескольких шахматных клубов и организаций.

Вклад в теорию дебютов 
Ввел в практику вариант славянской защиты 1. d2-d4 d7-d5 2. c2-c4 c7-c6 3. Кg1-f3 Кg8-f6 4. Кb1-c3 Фd8-b6.

Спортивные результаты

Примечания

Ссылки 

Шахматисты Германии